Тихий (Тіхий) (Tykhyi, Tychij,  Тіхий, , ):
Тихий
 Тихий Богдан Ярославович (нар. 1950) — український інженер, краєзнавець, фольклорист, поет-пісняр, художник-аматор, літератор, видавець, громадський діяч.
 Тихий Володимир Вікторович (нар. 1970) — український кінорежисер-документаліст.
 Тихий Володимир Павлович (* 1939) — український правник, доктор юридичних наук, академік Академії юридичних наук.
 Тихий Іван Антонович (1927—1982) — радянський маляр.
 Тихий Наум Миронович (1920 або 1922—1996) — український поет, прозаїк, перекладач.
 Тихий Олексій Іванович (1927—1984) — український дисидент, правозахисник, педагог, мовознавець, член-засновник Української гельсінської групи.
Тіхий
 Франтішек Тіхий (, псевдонім  1886—1968), чеський та український письменник

 Тихий — село в Закарпатській області.
 Тихий — лісовий заказник у Закарпатській області.

Див. також 
 Русинъ (Закарпаття, Тіхий), проурядовий щоденник на Закарпатті народовецького напрямку

Українські прізвища
Чеські прізвища